Куйручук — многозначный термин.

Топоним
 Куйручук — село в Жумгальском районе Нарынской области Киргизии.

Фамилия
 Куйручук (1866—1940) — киргизский поэт, мастер художественного слова, манасчи.

Другое
 Куйручук — балет в 3 актах композиторов К. Молдобасанова и Г. Окунева.